Hiszpańskojęzyczny i portugalskojęzyczny odpowiednik wyrażenia „Święty Krzyż”.

Pozostałe znaczenia:

Obiekty geograficzne

Argentyna 
 Santa Cruz – prowincja 
 Santa Cruz – rzeka

Boliwia 
 Santa Cruz – miasto 
 Santa Cruz – departament

Kostaryka 
 Santa Cruz – miasto 
 Santa Cruz – kanton

Hiszpania 
 Santa Cruz de Mudela – miejscowość w regionie Kastylia-La Mancha
 Santa Cruz de Tenerife – miasto na jednej z Wysp Kanaryjskich - Teneryfie
 Santa Cruz de Tenerife – jedna z dwóch prowincji na Wyspach Kanaryjskich

Portugalia 
 Santa Cruz – miasto i gmina na Maderze
 Santa Cruz – miejscowość w gminie Almodôvar
 Santa Cruz – miejscowość w gminie Coimbra
 Santa Cruz – miejscowość w gminie Santiago do Cacém
 Santa Cruz da Graciosa – miejscowość i gmina na Azorach
 Santa Cruz das Flores – miejscowość i gmina na Azorach

Stany Zjednoczone 
 Santa Cruz – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Santa Cruz – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Santa Cruz – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Santa Fe
 Santa Cruz – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Hrabstwo Santa Cruz w stanie Arizona
 Hrabstwo Santa Cruz w stanie Kalifornia
 Santa Cruz – pasmo górskie w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Kalifornii

Inne państwa 
 Santa Cruz – miasto w Angoli
 Santa Cruz – miasto w Republice Zielonego Przylądka
 Santa Cruz – miejscowość na Jamajce
 Santa Cruz – miasto na Filipinach
 Santa Cruz – miasto na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
 Santa Cruz – miasto w Chile
 Santa Cruz – miejscowość w Wenezueli
 Santa Cruz – miejscowość w Meksyku
 Santa Cruz – miasto na Arubie, będącej terytorium zależnym Holandii
 Santa Cruz Barillas – miasto i siedziba gminy w Gwatemali, w departamencie Huehuetenango
 Santa Cruz – wyspa w archipelagu Galapagos
 Wyspy Santa Cruz – grupa wysp w archipelagu Wysp Salomona
 Santa Cruz – nazwa nadana prawdopodobnie wyspie Sable Island (współcześnie w Kanadzie) przez portugalskiego odkrywcę João Alvaresa Fagundesa

Piłka nożna 
 Santa Cruz FC – brazylijski klub piłkarski
 Roque Santa Cruz – paragwajski piłkarz, niegdyś grający w Manchesterze City

Inne 
 Santa Cruz – fiński zespół rockowy
 Santa Cruz Team – Polska Drużyna Boulderowa

Przypisy